Auspice est un nom commun ou un nom propre qui peut désigner :

Nom commun 
 Auspice, aujourd’hui synonyme d'augure est, dans la religion romaine et encore aujourd'hui,  un présage, de bonnes ou moins bonnes nouvelles pour le futur.

Nom propre 
 Auspice (), premier évêque d'Apt

Références